Il doppio del torneo di tennis Estoril Open 1989, facente parte del WTA Tour 1989, ha avuto come vincitrici Iva Budařová e Regina Rajchrtová che hanno battuto in finale 6–2, 6–4 Gabriela Castro e Conchita Martínez.

Teste di serie
 Sabrina Goleš /  Tine Scheuer-Larsen (quarti di finale)
 Sandra Cecchini /  Patricia Tarabini (semifinali)
 Iva Budařová /  Regina Rajchrtová (campionesse)
 Kate McDonald /  Adriana Villagrán (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Estoril Open 1989